Намибија се први пут појавила на Олимпијским играма 1992. године и од тада Намибија није пропустила ниједне наредне Летње олимпијске игре.

На Зимске олимпијске игре Намибија никада није слала своје представнике. Представници Намибија закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили 4 олимпијске медаље. Све четири освојене медаље су сребрне и освојене су у атлетици од стране једног атлетичара, Френкија Фредерикса

Национални олимпијски комитет Намибије (-{Namibian National Olympic Committee}-) је основан 1990. а признат од стране МОКа 1991. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Намибија на олимпијским играма